Amerikai Egyesült Államok
 Elmira (Idaho), onner County
 Elmira (Illinois), Stark County
 Elmira (Indiana), LaGrange County
 Elmira (Iowa), Johnson County
 Elmira (Kalifornien), Solano County
 Elmira (Michigan), Antrim County
 Elmira (Missouri), Ray County
 Elmira (New York),  Chemung County
 Elmira (Ohio), Fulton County
 Elmira (Oregon), Lane County
 Elmira (West Virginia), Braxton County
 Elmira Camp (Missouri)
 Elmira Crossroads (North Carolina)
 Elmira Heights (New York)
 Kanada
 Elmira (Ontario)

egyéb
 Elmira (keresztnév)